Вятчозеро — пресноводное озеро на территории Петровского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,7 км². Располагается на высоте 119 метров над уровнем моря.

Котловина ледникового происхождения.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно более чем на четыре километра вытянуто с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

В озеро впадают пять ручьёв. Из южной оконечности озера вытекает река Вятчель, впадающая в Пялозеро, из которого берёт начало река Нива, впадающая в Сундозеро. Через последнее протекает река Суна.

На озере два острова. Ближе к южной оконечности озера расположен относительно крупный (по масштабам водоёма) остров без названия.

Рыба: плотва, окунь, щука, налим.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100211102000018224.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Сундозера
Озёра Кондопожского района